The Bargain (1914), Amerikaanse film uit 1914 van Renigald Baker met acteur William S. Hart
The Bargain (1921), Britse film uit 1921 van Henry Edwards met Chrissie White Edwards en Rex McDougall
The Bargain (1931)